

Гагар'є — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Гагар'є — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Гагар'є — село, Казанський район, Тюменська область
 Гагар'є — село, Юргамиський район, Курганська область